Parliament Street fait référence au nom de différents lieux et voies dans le monde :
 Parliament Street (Exeter), une rue de la ville d'Exeter en Angleterre et l'une des voies les plus étroites au monde.
 Le prolongement au sud de Whitehall, à Londres.
 Le début de la route A562, à Liverpool, en Angleterre.
 Parliament Street (Toronto), une rue de la ville de Toronto, au Canada.
 Une rue de la ville de Dublin, en Irlande.
 Une rue commerçante constituant une portion de la route A61 et traversant Harrogate, au Royaume-Uni. Elle constitue également le centre de la vie nocturne de la ville.
 Une des principales rues commerçantes de la ville de York, au Royaume-Uni.
 Une subdivision de New Delhi, capitale de l'Inde.